Recorded Live – album dal vivo dei Ten Years After del 1973
 Recorded Live – album dal vivo di Otis Redding del 1982